Gilberto Schwartsmann (Passo Fundo, ) é um médico e escritor brasileiro. 

Professor Titular da Faculdade de Medicina da UFRGS, Professor Emérito da Escola Latino-Americana de Oncologia, Pós-Graduado em Oncologia pela Universidade de Londres, PhD pela Universidade Livre de Amsterdam e Pós-Doutor pelo programa conjunto do Instituto Nacional do Câncer dos EUA (NCI) e a European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Atuou como Diretor do EORTC New Drug Develpment Office, área de coordenação de estratégias de descoberta e desenvolvimento de novas estratégias de tratamento anticâncer. Foi membro do EORTC General Board e do U.S. National Cancer Institute/EORTC/U.K. Cancer Research Cancer New Drug Development Commitee.    

É Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, tendo sido diretor da Biblioteca da Academia Nacional de Medicina. Presidiu e é Membro Titular da Academia Sul-Riograndense de Medicina. É Membro Honorário da Real Academia de Medicina da Espanha e participou de vários Comitês Científicos da Associação Norte-Americana de Oncologia Clínica (ASCO), como o ASCO International Affairs Committee. 

Ao longo de sua carreira docente, orientou mais de 80 dissertações de mestrado e/ou teses doutorais em Oncologia, possuindo mais de 250 artigos científicos originais publicados em revistas internacionais listadas pelo PubMed, com mais de doze mil citações de seus artigos no Citation Index. 

Suas publicações científicas o incluem entre os quatro docentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cuja produção acadêmica é considerada das mais influentes ao longo de sua carreira, dentre o “um por cento” dos pesquisadores científicos internacionais de maior impacto, segundo pesquisa da Universidade de Stanford (Elsevier, 2021). 

Há dez anos, o Centro Acadêmico Sarmento Leite, dos alunos da Faculdade de Medicina da UFRGS, homenageou-o com a criação do "Prêmio Professor Gilberto Schwartsmann”, para reconhecer anualmente o aluno com a mais destacada publicação científica ao longo do ano anterior. O professor Schwartsmann foi também Membro do Conselho Universitário da UFRGS.  

É autor de vários livros e capítulos médicos no país e no exterior, tendo sido colaborador de edições fundamentais na formação de jovens em sua especialidade, como o “Oxford Textbook of Oncology”, “Cancer Chemotherapy Annual” e outras publicações. No Brasil, contribuiu com autor em várias obras, incluindo “Medicina Ambulatorial”, com o capítulo sobre o câncer. É autor de patentes de medicamentos no país e no exterior. 

ÁREA CULTURAL

Gilberto Schwartsmann tem forte atuação na área cultural. Como escritor, já publicou sete livros, entre crônicas, romances, poesia e uma peça teatral. À frente de importantes instituições culturais, tem dado sólida contribuição à esta área. 
Presidiu a Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em duas edições, realizou dua das mais bem sucedidas exposições de arte latino-americana da instituição. Presidiu a Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, a Bach Society Brasil e a Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

Reconhecido e premiado na área médica com diversas honrarias, tem também seu trabalho na área cultural reconhecido com diversas distinções, tais como o Prêmio Eva Sopher de Destaque Cultural da Fundação Theatro São Pedro, o Prêmio Açorianos de Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em 2020. No mesmo ano, recebeu o Prêmio de Destaque Cultural da Associação Riograndense de Imprensa. Recebeu um Prêmio Açorianos Cultural Especial pela condução da décima-segunda Bienal do Mercosul, em 2021. No mesmo ano, recebeu a Medalha Simões Lopes Neto, como destaque na cultura, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2022, recebeu a mais importante distinção cultural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Medalha Simões Lopes Neto. Recebeu também, em 2022, o Prêmio de Destaque Cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, “Prêmio Líderes e Vencedores – Área da Cultura”. 

OBRAS LITERÁRIAS

Frederico e outras histórias de afeto ( Libretos, 2013)
Meus olhos ( Sulina,2019)
Acta Diurna ( Sulina,2020)
Max e os Demônios ( Sulina,2020)
Gabinete de Curiosidades ( Sulina, 2021) 
Divina Rima: um diálogo com a Divina Comédia de Dante Alighieri ( Sulina,2021)
O Sol brilhou na Corrúpnia ( Sulina, 2022) 
A Amante de Proust ( Sulina,2022 ) 

-Em 2021, seu livro “Divina Rima” foi selecionado para aquisição pela Secretaria de Educação de São Paulo para fins educativos.  Sua obra “Max e os Demônios” – em segunda edição – foi  traduzida para o espanhol, e publicada na Argentina, pela editora Leviatan.

-Em 2022, os livros Max e os demônios e A amante de Proust foram traduzidos para o francês, pela editora Ardavena. 

Exerceu a curadoria da Exposição sobre os Cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922, na Casa de Memória, UNIMED, Porto Alegre. 

Entre dezembro de 2022 e março de 2023, foi também o curador da Exposição “Caminhos de Proust”, celebrando os cem anos do falecimento do escritor Marcel Proust, na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

Em 2023, sua peça teatral “Gabinete de Curiosidades” foi apresentada no Theatro São Pedro, em Porto Alegre; e no Teatro SESC-Consolação, Teatro Anchieta, em São Paulo.

https://scholar.google.com.br/scholar?q=gilberto+schwartsmann&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Gilberto+Schwartsmann&as_sdt=0

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.estado.rs.gov.br/governo-do-estado-entrega-medalha-simoes-lopes-neto-para-11-agraciados

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gilberto+Schwartsmann

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schwartsmann+G

https://scholar.google.com/citations?user=B06NXN8AAAAJ

https://patents.justia.com/inventor/gilberto-schwartsmann

Membros da Academia Nacional de Medicina
PubMed
Naturais de Passo Fundo